Pedroso puede referirse a:

Lugares 
 San Miguel de Pedroso, localidad del municipio de Belorado, provincia de Burgos.
 Pedroso de Acim, municipio de la provincia de Cáceres.
 Villar del Pedroso, municipio de la provincia de Cáceres.
 El Pedroso (Cádiz), localidad del municipio de Puerto Real, provincia de Cádiz.
 Pedroso (La Coruña), parroquia del municipio de Narón, provincia de La Coruña.
 Pedroso (La Rioja), municipio de La Rioja.
 Pedroso (Pontevedra), parroquia del municipio de Rodeiro, provincia de Pontevedra.
 El Pedroso de la Armuña, municipio de la provincia de Salamanca.
 Castillo Pedroso, localidad del municipio de Corvera de Toranzo, Cantabria.
 Pedroso (Cantabria), localidad del municipio de Villacarriedo, Cantabria.
 El Pedroso (Sevilla), municipio de la provincia de Sevilla.
 Pedroso de la Abadesa, localidad del municipio de Tordesillas, provincia de Valladolid.
 Pedroso de la Carballeda, localidad del municipio de Manzanal de Arriba, provincia de Zamora.
 San Martín del Pedroso, localidad del municipio de Trabazos, provincia de Zamora.
 Pedroso (Vila Nova de Gaia), freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Gaia.
 Monte Pedroso, monte y altura máxima de la ciudad de Santiago de Compostela, España

Personas 
 Manuel Martínez Pedroso (1883-1958), jurista y catedrático español nacido en Cuba.
 Regino Pedroso (1896-1983), poeta cubano.
 Iván Pedroso (1972), atleta cubano especialista en salto de longitud.
 José Félix Pedroso (1982), futbolista paraguayo.

Otros 
 Marquesado del Pedroso, título nobiliario español.
 El Pedroso,  página de desambiguación.